Le Shanghai Golden Grand Prix est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au Stade de Shanghai. Disputé pour la première fois en 2005, il figure depuis 2010 parmi les 14 meetings de la Ligue de diamant.

Records du meeting

Hommes

Femmes

Identité visuelle

Liens externes 
 Site officiel
 Shanghai Stadium

Notes et références